El 23 de setembre de 2012 es van celebrar eleccions legislatives a Bielorússia. Estaven en joc els 110 escons de la Cambra de Representants, la cambra baixa de l'Assemblea Nacional de Bielorússia.

Referències 

Eleccions legislatives
Eleccions de Bielorússia
Eleccions del 2012